Afkorting voor de soortauteur en natuuronderzoeker Maximilian zu Wied-Neuwied
 Ieder ander lid van het Huis Wied met achternaam Wied-zu Neuwied